Kitajima est un nom propre japonais qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1936-), chercheur brésilien ;
 Hideaki Kitajima (1978-), footballeur japonais ;
 Keizō Kitajima (1954-), photographe japonais ;
 Kōsuke Kitajima (1982-), nageur japonais ;
 Osamu Kitajima (1949-), musicien et compositeur japonais ;
 Saburō Kitajima (1936-), chanteur, parolier et compositeur japonais ;
  (1975-), footballeur japonais.

Personnage de fiction 
 Meruo Kitajima, personnage de fiction du manga japonais Hot Milk de Kenji Nagatomo.

Toponyme 

 Kitajima, bourg du district d'Itano dans la préfecture de Tokushima, au Japon.

Patronyme japonais